Pebble Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pebble Township (Nebraska)
 Pebble Township (Ohio)